Села:
 Шпакове — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Шпакове — Полтавська область, Миргородський район
Озеро:
 Шпакове — озеро у селище Обухівка Дніпропетровського району і Кам'янки Амур-Нижньодніпровського району Дніпропетровська